Unterwall ist der Ortsname von

 Unterwall (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Unterwall (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Herrensitz Unterwall, Oberpfalz, Bayern
 Unterwall Rüdigershagen, Eichsfeld, Thüringen
 Unterwall für Wasserburg Deuna, Thüringen